Draga – galleggiante mobile per l'escavazione dei fondali di canali, porti e fiumi
Draga – frazione di San Dorligo della Valle
Draga – frazione di Nova Gorica